Кевин Майкл Макхейл (; род. 14 июня 1988 года в Плейно, Техас, США) — американский актёр, певец, теле- и радиоведущий.

Биография

Ранние годы 
Кевин Макхейл родился 14 июня 1988 года в Плейно, штат Техас.

Карьера 
В 2006—2009 годах — вокалист поп-группы NLT (Not Like Them).

Актёрскую карьеру начал в 2005 году. Снимался в эпизодах сериалов «Всякая всячина», «Офис», «Зоуи 101» и «Настоящая кровь». Широкую известность Макхейлу принесла роль Арти Абрамса в сериале Райана Мерфи «Хор», за которую он вместе с коллегами по шоу был удостоен Премии Гильдии киноактёров в номинации «Лучший актёрский состав». В 2011 году снялся в клипе Кэти Перри «Last Friday Night (T.G.I.F.)».

Соведущий церемоний вручения премии «Teen Choice Awards» в 2010 и 2012 годах. В 2014—2016 в течение трёх сезонов вёл программу «Virtually Famous» на британском канале E4, позже начал вести шоу «Sick of my Own Voice» на станции Dash Radio. В 2019 вместе с коллегой по «Хору» Дженной Ашковиц стал ведущим подкаста «Showmance» на платформе PodcastOne.

Осенью 2019 года Макхейл стал участником специального «звёздного» сезона британского шоу талантов «The X Factor».

Активизм 
В 2012 году Макхейл принял участие в кампании PETA, призывающей брать животных из приютов. В 2016 в числе 49 знаменитостей снялся в ролике, рассказывающем о 49 жертвах массового убийства в Орландо.

Личная жизнь 
В 2018 году Макхейл совершил каминг-аут как гей. Состоит в отношениях с актёром Остином Маккензи (Austin McKenzie).

Работы

Фильмография

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Кевин Макхейл на сайте «Афиша»

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Исполнители Capitol Records
Поп-вокалисты США
Радиоведущие США
Телеведущие США
Исполнители Roc Nation